H67 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Stonegate Observatory di Ann Arbor